AOU peut faire référence à :
  ;
 All Nippon Amusement Machine Operative Union Show, un salon de jeux vidéo d'arcade.